JSF může být:

 Joint Strike Fighter – vývojový program, ze kterého vzešel vítězně bojový letoun Lockheed Martin F-35 Lightning II
 JavaServer Faces – technologie pro tvorbu webových stránek
 Jabber Software Foundation – nadace zodpovídající za rozvoj a standardizaci protokolu XMPP, pozdeji XMPP Standards Foundation